Гесер:
 Гесер (Гэсэр) — персонаж монгольского и тибетского фольклора.
 Гесер — самый южный город в Дании.